Francine Pelletier peut faire référence à :
 Francine Pelletier (1955-), journaliste canadienne ;
 Francine Pelletier (1959-), auteur canadienne de science-fiction et de littérature jeunesse.